«Гага́ринская» — 7-я станция Самарского метрополитена. Расположена на 1-й линии между станциями «Спортивная» и «Московская».

Станция расположена на улице Юрия Гагарина, недалеко от перекрёстка с Революционной улицей.

История

Название 
Своё название получила по одноимённой улице. В проекте имела название «Проспект Гагарина».

Строительство 
В 1988 году приступили к проходке тоннелей от станции «Гагаринская» к «Спортивной» и «Московской» (тогда — «Карла Маркса»). А в 1989 году приступили к сооружению самой станции. Строилась станция открытым способом.

Пуск 
Станция была открыта 26 декабря 1993 года в составе второго пускового участка Самарского метрополитена «Советская» — «Гагаринская».

Перед станцией «Российская» расположена камера съездов (пошерстный съезд), который начал использоваться с 24 декабря 2007 года. Он позволил запустить поезда на участке «Гагаринская» — «Московская» в нормальном режиме.

Вестибюли и пересадки 
Станция имеет два вестибюля, оборудованных эскалаторами; выход на улицу осуществляется через подземные переходы. Работает один вестибюль, выходы из которого расположены недалеко от пересечения улицы Юрия Гагарина с проездом Митирёва.

Техническая характеристика 
Конструкция станции — колонная трёхпролётная мелкого заложения (глубина заложения 17,5 метра). Сооружена из сборных железобетонных конструкций по типовому проекту.

Расположенные у метро объекты 
 Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В. В.

Привязка общественного транспорта

Автобус 

 Маршрутное такси:
 № 96 «Ул. Тухачевского — мкр. Крутые ключи»
 № 99 «Ж/Д вокзал — Овощная база»
 № 131 «Ж/Д вокзал — Нижняя Алексеевка»
 № 126ю «Ж/Д вокзал — ПМС»
 № 205 «Причал № 6 — мкр. Крутые Ключи»
 № 217 «Ул. Транзитная — Дом молодёжи»
 № 410а «Ж/Д вокзал — мкр. Крутые ключи»

Архитектура и оформление 
Пол выстлан гранитом. Колонны выполнены в виде сопел ракет, смотрящих раструбами в потолок. Плафоны сферической формы расположены на потолке. Вверху в углублениях колонн также можно увидеть лампы освещения. Стены станции облицованы плиткой, образующей панно на космические темы. В центре станции находится сооружение, которое является заделом под переход на нереализованную линию.

Путевое развитие 
За станцией расположены оборотные тупики для отстоя подвижного состава. С 23 декабря 2007 года, в связи с открытием станции «Российская», для оборота поездов не используется.

Состояние станции 
В 2012 году был проведён ремонт станции, которая находилась в аварийном состоянии.

Схема станции

Фотографии

См. также 
 Гагаринская (станция метро, Новосибирск)
 Список станций Самарского метрополитена

Ссылки 
 «Гагаринская» на сайте Самаратранс.info 
 «Гагаринская» на сайте «Прогулки по метро» 

Станции Самарского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1993 году